Sándor Zámbó (10 de outubro de 1944) é um treinador e ex-futebolista húngaro, que atuava como defensor.

Carreira 
Sándor Zámbó fez parte do elenco da Seleção Húngara de Futebol, da Euro de 1972.

Ligações Externas 
Perfil em FIFA.com 

Jogadores da Seleção Húngara de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1972
Futebolistas do Újpest FC